Андерсон Фра́нса Варежа́о (; род. 28 сентября 1982 года, Санта-Тереза, штат Эспириту-Санту) — бразильский профессиональный баскетболист, известный по выступлениям за команды Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». В составе сборной Бразилии становился чемпионом Панамериканских игр 2003 года.

Биография 
В 2002 году Варежао из бразильского клуба «Франка» перешёл в испанскую «Барселону». За три сезона в клубе он не стал основным игроком первой пятёрки, но приносил много пользы, выходя со скамейки. В 2003 году он помог команде выиграть Евролигу, в 2003 и 2004 году становился чемпионом Испании.

В 2004 году Андерсон был выбран на драфте НБА во втором раунде под общим 30-м номером клубом «Орландо Мэджик», который сразу же обменял его вместе с Дрю Гуденом и Стивеном Хантером в «Кливленд Кавальерс» на Тони Баттье и два выбора во втором раунде будущего драфта. За четыре сезона, проведённых в НБА, Варежао всё время был игроком, выходящим на площадку со скамейки, но с каждым сезоном он прогрессирует, проводит больше времени в игре и улучшает свои показатели. Перед началом сезона 2007/2008 у бразильца закончился контракт с «Кавс» и полгода он был условно свободным агентом, 4 декабря «Шарлотт Бобкэтс» предложили ему трёхлетний контракт на сумму 17 млн долларов, а на следующий день «Кавальерс» заключил с Андерсоном новый контракт с теми же условиями, которые предлагали «Бобкэтс».

По окончании сезона 2008/2009 Варежао воспользовался своим правом не продлевать контракт с «Кавальерс» и стал неограниченным свободным агентом. Однако в этом же месяце заключил с «Кливлендом» 6-летний контракт на 48 млн долларов. За следующие 5 сезонов из-за травм только в двух Варежао сыграл больше половины матчей команды. Перед сезоном 2014/2015 в «Кливленд» вернулся Леброн Джеймс, а Варежао подписал новый контракт, по которому он получал около 10 миллионов в год. В декабре Варежао порвал ахиллово сухожилие, и команда, намеревавшаяся в тот сезон побороться за титул, отдала 2 выбора в первых раундах драфта за Тимофея Мозгова. В следующем сезоне Варежао снова был центровым стартовой пятёрки, пока «Кавальерс» не обменяли его вместе с выбором в первом раунде драфта в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выбор во втором раунде.

«Портленд» сразу отчислил бразильца, который подписал контракт с шедшими на рекорд по количеству побед в сезоне «Голден Стэйт Уорриорз». Варежао, чья зарплата в новом клубе уменьшилась в 5 раз, стал сменщиком Эндрю Богута. Ещё до финала плей-офф Варежао имел лучшие из игроков обеих команд шансы на чемпионский перстень, поскольку «Уорриорз» встречались там с «Кавальерс», которые в случае победы по своему желанию могли вручить кольцо игравшему за них 11,5 лет бразильцу. «Кливленд» действительно победил, но через месяц после этого стало известно, что Варежао откажется от перстня, если ему его предложат.

«Голден Стэйт Уорриорз» выиграли чемпионат НБА в 2017 году, и в результате Варежао предложили кольцо чемпионата, которое он принял.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Андерсон Варежао на сайте interbasket.net

Баскетболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Тяжёлые форварды
Игроки БК «Франка»
Игроки БК «Барселона»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Фламенго»